Pelle Svanslös ger sig inte är en barnbok skriven av Gösta Knutsson som kom ut 1972. Det är den trettonde och sista boken om Pelle Svanslös.

Källor 

Svenska barnböcker
Uppsala i skönlitteratur
Skönlitteratur 1972
Verk av Gösta Knutsson